Александар Карађорђевић (Лондон, 13. август 1924 — Париз, 12. мај 2016) био је најстарији син кнеза Павла Карађорђевића и кнегиње Олге.

Биографија 

Александар је рођен у Вајт Лоџу, Ричмонд Парк, Уједињено Краљевство. Био је 1374. особа у линији претендената на британски престо.

У 1939. је кренуо на колеџ Итон.

Дана 12. фебруара 1955, Александар се оженио принцезом Маријом Пијом од Савоје, ћерком краља Умберта II од Италије и његове супруге принцезе Мари-Жозе од Белгије, иначе унуком краљице Јелене Савојске. Брак је склопљен у Кашкаишу, Португал, где је невестин отац живео у егзилу.

Александар и Марија Пија имали су четворо деце, два пута су добијали близанце:
 Принц Димитрије Карађорђевић (рођен 18. јуна 1958)
 Принц Михајло Карађорђевић (рођен 18. јуна 1958)
 Принц Сергеј Карађорђевић (рођен 12. марта 1963), из ванбрачне везе са Кристином Баурота-Галеоти има сина,
 Умберта Емануела Димитрија Карађорђевића (рођен 3. фебруара 2018)
 Принцеза Јелена Карађорђевић (рођена 12. марта 1963), удата за Терија Гобера

Александар и Марија Пиа су се развели 1967.

Дана 2. новембра 1973, Александар се венчао у грађанском браку са принцезом Барбаром од Лихтенштајна (рођ. 9. јула 1942) у Паризу. Имају једног сина:
 Принц Душан Карађорђевић (рођен 25. септембра 1977), ожењен Валеријом Демузио (6.јул 2018).

Дана 17. фебруара 2008, Александар је издао саопштење којим осуђује проглашење независности Косова.

Александар је био један од четири оснивача Конгреса српског уједињења. Он је такође био покровитељ Центра за истраживање православнога монархизма и Сувереног војног витешког Реда Змаја, реконструкције старог Реда Змаја. Био је и почасни члан 98. ваздухопловне бригаде из Лађеваца.

Живео је у Паризу где је и преминуо 12. маја 2016. године. Сахрањен је 20. маја 2016. у порти цркве Светог Ђорђа на Опленцу.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник 

 брак разведен 1967. године

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Титуле и признања 
  13. август 1924 — 12. мај 2016 : Његово Краљевско Височанство Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић

Грб 
На штиту иберијског типа, црвене боје налази се бели двоглави орао који носи на грудима црвени штит са белим крстом и 4 оцила. Око штита налази се бордура жуте боје. Окруњен је краљевском круном Карађорђевића.

Одликовања 
  Краљевски орден Карађорђеве звезде, Велики крст, Официр (Краљевина Југославија).
  Краљевски орден Белог орла (Краљевина Југославија).
  Орден Југословенске круне (Краљевина Југославија).
  Краљевски орден Светог Саве (Краљевина Југославија).
  Орден Пресвете Благовести (Краљевина Италија).
  Орден Светих Маврикија и Лазара (Краљевина Италија).
  Орден круне Италије (Краљевина Италија).
  Орден орла Грузије и бешавне доламе Господа нашег Исуса Христа, Велики крст (Краљевски Дом Грузије).
  Краљевски и хашемитски ред бисера, Велика огрлица (Краљевски Дом Сулуа).

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација Кнеза Александра (Павловог) Карађорђевића
 Александар Карађорђевић - интервју („Блиц“, 9. мај 2010)
 Саопштење поводом рехабилитације мога оца, кнеза Павла Карађорђевића (Париз, 13. децембар 2011) 
 Догодине сахрана кнеза Павла на Опленцу („Политика“, 29. децембар 2011)
 
 Фотографије кнеза Александра Карађорђевића, приступљено 21. маја 2016.

Рођени 1924.
Умрли 2016.
Александар (Павлов) Карађорђевић